Wydarzenia – program informacyjny telewizji Polsat nadawany także w Polsat News
 Wydarzenia TV Puls – dawniej nadawany program informacyjny Telewizji Puls
 Wydarzenia – pismo